Mark Reynolds (voetballer), Schots voetballer (*1987)
 Mark Reynolds (golfer), Engels golfer (*1978)
 Mark Reynolds (zeiler), Amerikaans zeiler (*1955)